Сборная Болгарии по хоккею с шайбой находится на 38 месте в рейтинге ИИХФ (2019).

Команда один раз, за всю историю, участвовала в зимней Олимпиаде (1976). В предварительном турнире Болгария проиграла Чехословакии со счётом 1:14. А в турнире за 7-12 места потерпела все 5 поражений и заняла последнее место в итоговом зачёте.

В 2006 году в Софии проходил чемпионат мира в группе А 2-го дивизиона. Кроме Болгарии в турнире участвовали сборные Бельгии, Испании, Румынии, ЮАР и Сербии и Черногории.

В 2009 году в Софии проходил чемпионат мира в группе В 2-го дивизиона. Соперниками были те же Бельгия, Испания, ЮАР, а также Мексика и Республика Корея.

В 2013 году сборная Болгарии вылетела в 3-й дивизион. Однако на следующий год она вновь вернулась во 2-й дивизион, где продержалась недолго. В 2016 году сборная снова вылетела в 3-й дивизион.

Состав

Известные игроки 
 Константин Михайлов
 Станислав Михачев
 Роман Моргунов
 Кирил Важаров
 Алексей Йотов

Ссылки 
 Профиль сборной Болгарии на сайте ИИХФ

Болгария
Хоккей
Хоккей с шайбой в Болгарии